Les championnats d'Europe d'aviron 1955 peuvent désigner :
Les championnats d'Europe d'aviron 1955 à Bucarest.
Les championnats d'Europe d'aviron 1955 à Gand.